Бежань (Росія)
 Бежань (Румунія)